Джозеф Лашелл (; ) — американский кинооператор, известный своими работами 1940-60-х годов.

«Лашелл превосходно снимал фильмы нуар», а позднее «отличался умением работать как в чёрно-белом, так и цветном кинематографе».

«Большинство из своих лучших работ Лашелл сделал по контракту со студией „Двадцатый век Фокс“ (1943—1954)». В этот период Лашелл «выполнял выдающуюся работу» с такими режиссёрами, как Отто Премингер и Генри Костер. К числу лучших картин Лашелла на студии «Двадцатый век Фокс» относятся фильмы нуар «Лора» (1944), «Площадь похмелья» (1945), «Придорожное заведение» (1948) и «Там, где кончается тротуар» (1950), а также романтическая комедия «Клуни Браун» (1946).

После ухода со студии «Двадцатый век Фокс» с середины 1950-х годов и в 1960-е годы Лашелл «успешно работал с такими высококлассными режиссёрами, как Делберт Манн, Мартин Ритт и особенно Билли Уайлдер». В этот период лучшими работами Лашелла были мелодрама «Марти» (1955), драмы «Долгое жаркое лето» (1958) и «Аутсайдер» (1961), романтические комедии «Квартира» (1960), «Нежная Ирма» (1963) и «Азарт удачи» (1966), а также криминальный триллер «Погоня» (1966).

В 1945 году Лашелл завоевал Оскар за операторскую работу фильма «Лора» (1944), кроме того ещё восемь раз он был номинирован на Оскар.

Ранние годы 
Лашелл родился 9 июля 1900 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Получив образование инженера-электрика, в 1920 году Лашелл пошёл работать на студию «Парамаунт» в качестве лаборанта, намереваясь заработать деньги на учёбу в Станфордском университете. Три года спустя, дослужившись до управляющего лабораторией печати, он решил остаться на студии.

К 1925 году под покровительством своего наставника, опытного оператора Чарльза Г. Кларка Лашелл приобрёл бесценный опыт работы за камерой.

В 1930-е годы Лашелл работал в составе операторской группы на студиях «Метрополитан», «Пате» и «Фокс», часто под руководством авторитетного оператора-постановщика Артура С. Миллера, вместе с которым в период с 1932 по 1943 год участвовал в съёмках 18 картин. При Миллере, который выступал как оператор-постановщик, Лашелл был оператором таких признанных фильмов студии «Фокс», как «Как зелена была моя долина» (1941) и «Табачная дорога» (1941) Джона Форда и «Песня Бернадетт» (1943) Генри Кинга.

Работа на студии «Двадцатый век Фокс» (1943—1954) 
В 1943 году на студии «Фокс» Лашелл был повышен до оператора-постановщика, и «с этого момента стал наращивать свой авторитет как один из самых передовых стилистов Голливуда». «Его главный талант заключался в умении использовать освещение, декорации, крупные планы и умные ракурсы для создания сурово-реалистичного, натурального визуального ряда, особенно важного для атмосферы фильмов нуар».

Сотрудничество в Отто Премингером (1944—1954) 
Особенно удачное сотрудничество у Лашелла сложилось с режиссёром и продюсером Отто Премингером. Первой и наиболее успешной их совместной работой стал фильм нуар «Лора» (1944) с Джин Тирни и Дэной Эндрюсом в главных ролях. При съёмках этого фильма Лашелл проявил ещё одно своё операторское достоинство — умение придавать фильму дорогой вид при сравнительно скромном бюджете. Практически все сцены фильма снимались в интерьерах, без натурных съёмок с добавлением лишь нескольких небольших эпизодов, снятых в студии. Несмотря на отсутствие динамичных сцен на улицах города Лашеллу удалось создать убедительную картину богатых кварталов Парк-авеню с элегантными апартаментами и шикарными ресторанами. Фильм принёс Лашеллу его единственный Оскар за операторскую работу, дав старт многолетней успешной работе в качестве оператора.

Вместе с Отто Премингером Лашелл работал ещё над тремя удачными фильмами нуар — «Падший ангел» (1945) с Эндрюсом и Линдой Дарнелл, «Там, где кончается тротуар» (1951) с Эндрюсом и Тирни и «Тринадцатое письмо» (1951) с Дарнелл и Шарлем Буайе. Другими совместными работами Премингера и Лашелла стали романтическая комедия по Оскару Уайлду «Веер» (1949) с Джорджем Сэндерсом и Джинн Крейн, а также вестерн «Река, не текущая вспять» (1954) с Робертом Митчемом и Мерилин Монро.

Сотрудничество с Генри Костером (1948—1952) 
В этот период Лашелл снял пять фильмов с режиссёром Генри Костером — романтическую комедию «Удача ирландца» (1948) с Тайроном Пауэром и Энн Бакстер, мелодраму «Приходи в конюшню» (1949) о двух монахинях, решивших открыть детскую больницу (за эту картину Лашелл был удостоен номинации на Оскар), две комедии с Клифтоном Уэббом — «Мистер Бельведер звонит в звонок» (1951) и «Тайное бегство» (1951), а также лучшую их совместную работу, готическую мелодраму «Моя кузина Рэйчел» (1952) с Оливией де Хэвилленд и Ричардом Бартоном, которая принесла Лашеллу ещё одну номинацию на Оскар.

Другие фильмы 1945—1954 годов 
На студии «Двадцатый век Фокс» Лашелл снял ещё два значимых фильма нуар — викторианский хоррор «Площадь похмелья» (1945) режиссёра Джона Брама с Лейрдом Крегаром, Дарнелл и Сэндерсом, а также «Придорожное заведение» (1948) Жана Негулеско с Айдой Лупино, Ричардом Уидмарком и Корнелом Уайлдом, а чуть позднее — нуар Джозефа Ньюмана «Опасный круиз» (1953) с Джинн Крейн.

Лашелл был также оператором нескольких памятных комедий: романтической комедии Эрнста Любича «Клуни Браун» (1946) с Шарлем Буайе и Дженнифер Джонс и двух картин Эдмунда Гулдинга — комедии «Все это делают» (1949) с Дарнелл и криминальной комедии «Мистер 880» (1950) с Бертом Ланкастером.

Лашелл также поработал с такими признанными режиссёрами как Джозеф Л. Манкевич (комедия «Покойный Джордж Эпли» (1947)), Льюис Майлстоун (историческая драма «Отверженные» (1952)), Роберт Уайз (комедия «Кое-что для птиц» (1952)). Уже после ухода со студии «Фокс» он работал с Раулем Уолшем над военной драмой «Нагие и мёртвые» (1958) и с Джоном Фордом над его последним фильмом, исторической драмой «7 женщин» (1966) о группе христианских монахинь во время Гражданской войны в Китае в 1935 году.

Работа во второй половине 1950-х и 1960-е годы 
Уйдя со студии «Двадцатый век Фокс», Лашелл в качестве независимого оператора продолжал снимать вплоть до конца 1960-х годов.

В качестве независимого оператора Лашелл снял три картины режиссёра Делберта Манна. Первая из них — романтическая мелодрама «Марти» (1955) с Эрнестом Боргнайном принесла ему очередную номинацию на Оскар, за ней последовала офисная драма «Мальчишник» (1957) и военная драма с Тони Кёртисом «Аутсайдер» (1961).

Две удачные картины Лашелл снял с режиссёром Мартином Риттом — мелодраму о семейных отношениях «Калифорнийские семьи» (1957) и высоко оцененную сельскую драму с Полом Ньюманом «Долгое жаркое лето» (1958).

Он также снял два фильма нуар — «Страх бури» (1955) Корнела Уайлда с Уайлдом и Джин Уоллес в главных ролях, и «Преступление страсти» (1957) Герда Освальда с Барбарой Стэнвик и Стерлингом Хэйденом. Ещё одна памятная работа этого периода — драма из актёрской жизни «Карьера» (1959) с Дином Мартином и Ширли Маклейн принесла Лашеллу очередную номинацию на Оскар.

Сотрудничество с Билли Уайлдером (1960—1966) 
1960-е годы ознаменовались для Лашелла чрезвычайно успешным сотрудничеством с режиссёром Билли Уайлдером, вместе с которым он снял четыре фильма. Первым и самым удачным среди них была романтическая комедийная драма «Квартира» (1960) с Джеком Леммоном и Ширли Маклейн. За ней последовали романические комедии «Нежная Ирма» (1963) с теми же артистами в главных ролях, «Поцелуй меня, глупенький» (1964) с Дином Мартином и Ким Новак, а также «Азарт удачи» (1966) с Леммоном и Уолтером Маттау. Три из этих четырёх картин — «Квартира» (1960), «Нежная Ирма» (1963) и «Азарт удачи» (1966) — принесли Лашеллу номинации на Оскар за лучшую операторскую работу.

Другие фильмы 1960-х годов 
Памятной картиной Лашелла 1960-х годов стал эпический вестерн студии «Метро-Голдвин-Майер» «Как был завоёван Запад» (1962) со звёздным актёрским составом, включавшим Джеймса Стюарта, Джона Уэйна, Грегори Пека и Генри Фонду (за этот фильм в составе группы из четырёх операторов Лашелл получил номинацию на Оскар) .

В 1960-е годы Лашелл стал работать с режиссёрами нового поколения, сняв такие фильмы, как драма Джона Кассаветиса «Ребёнок ждёт» (1963) с Бертом Ланкастером и Джуди Гарланд, криминальный триллер Артура Пенна «Погоня» (1966) с Марлоном Брандо, Робертом Редфордом и Джейн Фондой, а также романтическую комедию с Редфордом и Джейн Фондой «Босиком по парку» (1967).

Работа на телевидении 
Лашелл сравнительно мало работал на телевидении, сняв два эпизода мистического сериала «Альфред Хичкок представляет» (1957), один эпизод мистического сериала «Сумеречная зона» (1959), а также один эпизод медицинской драмы «Медицинский центр» (1969).

Личная жизнь 
В 1969 году Лашелл вышел на пенсию. Умер двадцать лет спустя в возрасте 89 лет.

Фильмография

Кинооператор 

 1943 — Весёлая страна / Happy Land
 1944 — Загадка Бермуд / Bermuda Mystery
 1944 — Канун Святого Марка / The Eve of St. Mark
 1944 — Либо так, либо никак / Take It or Leave It
 1944 — Лора / Laura
 1945 — Площадь похмелья / Hangover Square
 1945 — Колокол Адано / A Bell for Adano
 1945 — Падший ангел / Fallen Angel
 1945 — Куколка / Doll Face
 1946 — Клодиа и Дэвид / Claudia and David
 1946 — Клуни Браун / Cluny Brown
 1947 — Покойный Джордж Эпли / The Late George Apley
 1947 — Лисы Хэрроу / The Foxes of Harrow
 1947 — Капитан из Кастильи / Captain from Castile
 1948 — Глубокие воды / Deep Waters
 1948 — Удача ирландца / The Luck of the Irish
 1948 — Придорожное заведение / Road House
 1949 — Веер / The Fan
 1949 — Приходи в конюшню / Come to the Stable (номинация на Оскар)
 1949 — Все занимаются этим / Everybody Does It
 1950 — Мама мне не говорила / Mother Didn’t Tell Me
 1950 — Мой старик / Under My Skin
 1950 — Там, где кончается тротуар / Where the Sidewalk Ends
 1950 — Мистер 880 / Mister 880
 1950 — Большой куш / The Jackpot
 1951 — Тринадцатое письмо / The 13th Letter
 1951 — Мистер Бельведер звонит в звонок / Mr. Belvedere Rings the Bell
 1951 — Парень, который вернулся / The Guy Who Came Back
 1951 — Тайное бегство / Elopement
 1952 — Изгнанники Покер-Флэта / The Outcasts of Poker Flat
 1952 — Отверженные / Les Miserables
 1952 — Кое-что для птиц / Something for the Birds
 1952 — Моя кузина Рэйчел / My Cousin Rachel (номинация на Оскар)
 1953 — Мистер Скаутмастер / Mister Scoutmaster
 1953 — Опасный круиз / Dangerous Crossing

 1954 — Река, не текущая вспять / River of No Return
 1955 — Марти / Marty (номинация на Оскар)
 1955 — Страх бури / Storm Fear
 1955 — Мой друг Флика / My Friend Flicka (телесериал)
 1956 — Завоеватель / The Conqueror
 1956 — Наша мисс Брукс / Our Miss Brooks
 1956 — К солнцу / Run for the Sun
 1957 — Преступление страсти / Crime of Passion
 1957 — Мальчишник / The Bachelor Party
 1957 — Ярость при раскрытии / Fury at Showdown
 1957 — Я был тинейджером-оборотнем / I Was a Teenage Werewolf
 1957 — Калифорнийские семьи / No Down Payment
 1957 — Розовая ночная рубашка / The Fuzzy Pink Nightgown
 1957 — Похитители / The Abductors
 1957 — Альфред Хичкок представляет / Alfred Hitchcock Presents (телесериал)
 1958 — Долгое жаркое лето / The Long, Hot Summer
 1958 — Нагие и мертвые / The Naked and the Dead
 1959 — Сумеречная зона / The Twilight Zone (телесериал)
 1959 — Карьера / Career (номинация на Оскар)
 1960 — Квартира / The Apartment (номинация на Оскар)
 1961 — Всей работы на одну ночь / All in a Night’s Work
 1961 —  / The Honeymoon Machine
 1961 — Аутсайдер / The Outsider
 1962 — Как был завоёван Запад / How the West Was Won (номинация на Оскар)
 1963 — Ребёнок ждёт / A Child Is Waiting
 1963 — Нежная Ирма / Irma la Douce (номинация на Оскар)
 1964 — Неукротимый и прекрасный / Wild and Wonderful
 1964 — Поцелуй меня, глупенький / Kiss Me, Stupid
 1966 — 7 женщин / 7 Women
 1966 — Погоня / The Chase
 1966 — Азарт удачи / The Fortune Cookie (номинация на Оскар)
 1967 — Босиком по парку / Barefoot in the Park
 1968 — Побережье Кона / Kona Coast
 1969 — Медицинский центр / Medical Center
 1969 — 80 шагов к Ионе / 80 Steps to Jonah

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров
 Джозеф Лашелл на сайте Turner Classic Movies

Лауреаты премии «Оскар» за лучшую операторскую работу
Операторы-постановщики